Jinzhousaurus — род травоядных орнитоподовых динозавров надсемейства Hadrosauroidea из нижнемеловой эпохи (аптский век) Азии. Типовой и единственный вид Jinzhousaurus yangi назван и описан китайскими палеонтологами Xiaolin Wang и Xing Xu в 2001 году. Имя рода образовано из названия городского округа Цзиньчжоу, где был обнаружен скелет динозавра. Видовое имя дано в честь выдающего китайского палеонтолога Яна Чжунцзяня (1897—1979), являющегося пионером палеонтологии позвоночных Китая. Jinzhousaurus — первый крупный динозавр из фауны Жэхэ и первый в Азии самый полный скелет игуанодонтового динозавра.

История исследования 
Голотип IVPP V12691, представляющий собой практически полный скелет, обнаружен в слоях формации Исянь, датированных нижним аптом, провинция Ляонин, Китай. В 2001 году вышло краткое описание морфологии черепа и первоначальный диагноз Jinzhousaurus. Признаки указывают на родство с игуанодонтовыми динозаврами. В 2008 году Грегори Пол представил пересмотренный диагноз Jinzhousaurus. В 2009 году было опубликовано детальное описание элементов черепа и пересмотренный диагноз (в первоначальном большинство признаков обнаруживается у других игуанодонтов, а диагноз Грегори Пола содержит ошибки и неточности). Есть сведения о ювенильных особях, которые могут быть отнесены к Jinzhousaurus. В 2011 году, по окончании препарации, вышла работа с подробным описанием посткраниального скелета и добавлением в диагноз двух новых аутапоморий

Описание 

Длина черепа около 525 мм, высота — около 280 мм. Длина тела примерно 5—5,5 м. Судя по тому, что дуги позвонков срослись с их телами, голотип Jinzhousaurus достиг скелетной зрелости. Масса динозавра предполагается от 0,5 до 1 т. Пропорции конечностей указывают, что Jinzhousaurus, вероятно, был факультативно квадрупедальным, как большинство других негадрозавридовых игуанодонтов. 

Jinzhousaurus отличается от других негадрозавридовых игуанодонтов по следующим аутапоморфиям: широкая неглубокая ямка в передней части челюстной кости на стыке с предчелюстной; уменьшенная слёзная кость треугольной формы; носовые кости оканчиваются заострённым, треугольным задним отростком, который накладывается на лобные кости; вместе лобные кости имеют Т-образной вид в дорсальной проекции и выступающие заглазничные отростки; латеродорсальная поверхность лобной кости имеет вытянутое неглубокое углубление; предзубная кость имеет нераздвоенный расширяющийся отросток на средней линии кости; грудная кость на средней линии имеет хорошо развитый задний отросток, который с постеролатеральным отросток образует угол около 80 градусов; ширина 1-й фаланги 3-го пальца кисти больше длины, её длина меньше 20 % от длины 3-й пястной кости.

Филогения 
Согласно филогенетическому анализу, проведённому You и коллегами в 2003 году, Jinzhousaurus являлся членом клады Iguanodontia и образовывал политомию с Iguanodontidae (Iguanodon, Ouranosaurus и Altirhinus) и Hadrosauroidea. Согласно филогенетическому анализу, проведённому Norman в 2004 году, Jinzhousaurus являлся членом клады Iguanodontoidea, куда входят игуанодон и все продвинутые игуанодонты. Здесь он занимает более продвинутое положение, чем в предыдущем анализе, и вместе с Probactrosaurus, Nanyangosaurus и Hadrosauridae образует неразрешимую политомию. Оба анализа объединяет недостаток на тот момент данных о диагностических признаках Jinzhousaurus. В большой работе Прието-Маркеса 2010 года, где он исследовал филогению гадрозавров, Jinzhousaurus являлся самым базальным членом Hadrosauroidea. В свете вышесказанного Wang и коллеги в 2011 году дополнили матрицы признаков из статей You и др., 2003, и Norman, 2004, новыми данными о краниальной и посткраниальной морфологии Jinzhousaurus. Итак, в единственном самом экономном дереве, полученном в результате анализа на основе модифицированной матрицы You и др. 2003 года Jinzhousaurus является базальным членом Hadrosauroidea, ближе родственным Equijubus, Bactrosaurus, Protohadros и гадрозавридам, чем Probactrosaurus и Iguanodontidae. На дереве строго консенсуса, полученном в результате анализа на основе модифицированной матрицы Norman, 2004, Jinzhousaurus у основания Hadrosauroidea образует политомию с Mantellisaurus и другими гадрозавроидами. 

Филогенетический анализ Ramirez-Velasco и коллег 2012 года подтверждает базальное положение Jinzhousaurus в Hadrosauroidea:

Примечания 

Гадрозавроиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2001 году
Таксоны животных, названные в честь людей